Raubersried ist der Ortsname von

 Raubersried (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Raubersried (Wendelstein), Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern